Lehmkuhl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Augustinus Lehmkuhl
 Kristofer Lehmkuhl

Se även 

 Statsraad Lehmkuhl

Tyska efternamn